Kevin Williams (1961), cestista statunitense
 Kevin Williams (1980), giocatore di football americano statunitense
 Kevin Williams (1986-), rugbista irlandese internazionale per il Belgio